Mascara se poate referi la:

 Mascara, unitate administrativă (provincie) în Algeria
 Mascara, oraș în Algeria
 Mascara, instrument cosmetic utilizat pentru colorarea genelor